Aïn ej Jemâa är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Aïn ej Jemâa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aïn ej Jemâa är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt.  Runt Aïn ej Jemâa är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Aïn ej Jemâa består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Meknès-Tafilalet